Antille – Arcipelago dell'America centrale caraibica.
Antille britanniche – Dipendenza britannica.
Antille francesi – Dipendenza francese.
Antille olandesi – Ex dipendenza dei Paesi Bassi.

Musica 
Antille – album di Pop X del 2020
Antille – singolo di Pop X del 2020

Pagine correlate 
Corrente delle Antille – Corrente marina.
Grandi Antille – Arcipelago dell'America centrale caraibica.
 Mare delle Antille – Mare dell'America centrale.
Piccole Antille – Arcipelago dell'America centrale caraibica.